The Men's J. P. Morgan Tournament of Champions 2014 est l'édition masculine du Tournament of Champions 2014, qui est un tournoi PSA World Series avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Grand Central Terminal à New York du 17 au . Amr Shabana gagne son troisième Tournament of Champions en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2014, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournament of Champions
 Tournament of Champions féminin 2014
 Saison 2014 de la PSA

Liens externes 
 

Masculin 2014
PSA World Series 2014
Événement sportif à New York
Sport aux États-Unis en janvier 2014